El Torneig de Stuttgart 2010, oficialment conegut com a MercedesCup 2010, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 33a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 18 de juliol de 2010 al Tennis Club Weissenhof de Stuttgart, Alemanya.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010